Ashes to Ashes ():

 «Ashes to ashes, dust to dust» () — фраза с заупокойной службы англиканской Книги общих молитв.
 «Ashes to Ashes» — сингл Дэвида Боуи, вышедший в 1980 году.
 Ashes to Ashes — третий студийный альбом американской дэткор группы Chelsea Grin. Альбом выпущен 8 июля 2014 года на лейбле Artery и Razor & Tie.
 «Прах к праху» () — английский телесериал, спин-офф телесериала «Жизнь на Марсе».